Брикс — многозначный термин.

Фамилия 
 Брикс, Андрей Александрович — инспектор Михайловского артиллерийского училища.
 Брикс, Фёдор Александрович (1855—1936) — российский инженер, профессор, технический директор Франко-русского завода, действительный статский советник.
 Брикс, Харольд Херман (более известен как Брюс Беннетт; 1906—2007) — американский спортсмен и киноактёр, более всего известный по фильмам 1930-50-х годов.

Аббревиатура 
 БРИКС группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa)

Примечания